GEMINI («Близнецы») — четвёртый студийный альбом японской группы Alice Nine, выпущенный 9 Февраля 2011 года.

Об альбоме 
GEMINI вышел в двух изданиях: ограниченное издание включает в себя DVD с клипом на песню — «Gemini-0-eternal», а также видео о съёмках этого клипа. Обычное издание не имеет DVD, но включает дополнительную песню - «Overture». Альбому предшествовали 2 сингла: «Senkou», выпущенный в Августе 2010 года, и «Stargazer»:, выпущенный в ноябре 2010 года.

Название альбома относится к теме двойственности, в частности, сравнивается: свет и тьма, рождение и смерть. Эта тема я вляется основной в трилогии песен Gemini, поэтому альбом был назван также.

Список композиций 
Все тексты для песен написал вокалист группы Сё. Все песни были спродюсированы Хадзимэ Окано, за исключением песни — «Senkō», которую спродюсировала Alice Nine.
 Обычное издание

 Ограниченное издание

Песни 
Senkou
Выпущен: 25 Августа, 2010
Место в чарте: #12
Продажи в первую неделю: 14 315 копий
Общее количество продаж: 18 359 копий
Stargazer:
Выпущен:  10 Ноября, 2010
Место в чарте: #10
Продажи в первую неделю: 14 284 копий
Общее количество продаж: 16 895 копий

Позиция в чартах и продажи 
Альбом занял 3 место в чарте Oricon, продержавшись в нём 3 недели Продажи альбома за первую неделю составили 10 249 копий, общее количество продаж составило 12 181 копию. Этот альбом стал самым коммерчески успешным из всех ранее вышедших альбомов группы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт PS Company
 Официальный сайт Tokuma Japan Communications

Альбомы 2011 года
Альбомы Alice Nine